Александр Бауэр:

 Бауэр, Александр Августович (1883—1944) — русский агроном, профессор.
 Бауэр, Александр Фёдорович  (1852 — после 1917) — генерал-лейтенант русской императорской армии.